Лучани (итал. Luciani, серб. Лучани) — многозначный термин.

 Лучани (община) — община в Сербии, входит в округ Моравичский.
 Лучани (город) — город в Сербии, административный центр одноимённой общины.

 Лучани, Алессио (род. 1990) — итальянский футболист, защитник. 
 Лучани, Альбино (1912—1978) — папа римский Иоанн Павел I, глава Римско-Католической Церкви на протяжении 33 дней — с 26 августа по 28 сентября 1978 года.
 Лучани, Доменика (Domenica Luciani) — итальянский детский писатель.
 Лучани, Маттео (Matteo Luciani) — итальянский политик.

См. также 
 Себастьяно Лучани (1485—1547) — итальянский живописец, представитель венецианской школы.